Imperator – titolo
Imperator – piroscafo austro-ungarico
Imperator – serie di romanzi